Saint Sigisbert désigne :
 Sigebert III, roi d’Austrasie ;
 une école nancéienne, Notre-Dame Saint-Sigisbert. Il compte tous les passages scolaires : maternelle, primaire, collège, lycée et CPGE. Son taux de réussite est d’environ 98%. En 2020, on comptait 7 classes de , 6 classes de , 5 classes de .